Bandyopadhyay () ist ein bengalischer Familienname. Er taucht auch häufig in der Form Bandopadhyay oder den anglisierenden Kurzformen Banerjee, Banerji, Banerjea, Bonnerjea, Bannerjee oder Bannerji auf. Bekannte Personen dieses Namens sind:

 Abhijit Banerjee (* 1961), indischer Ökonom
 Ambica Banerjee (1928–2013), indischer Politiker
 Bhabani Banerjee († 2014), indischer Fußballspieler
 Bibhutibhushan Bandyopadhyay (1894–1950), indischer Schriftsteller
 Chitra Banerjee Divakaruni (* 1956), indisch-amerikanische Schriftstellerin
 Dhriti Banerjee (* 1970), indische Zoologin
 Dola Banerjee (* 1980), indische Sport-Bogenschützin
 Durgadas Bannerjee (1893–1943), indischer Schauspieler
 Haradhan Bandopadhyay (1926–2013), indischer Schauspieler
 Harihar Banerjee (* 1918), indischer Sportschütze
 Himani Bannerji (* 1942), indische Soziologin
 Ishwar Chandra Bandyopadhyay (1820–1891), indischer Sozialreformer
 Mamata Banerjee (* 1955), indische Politikerin
 Manik Bandyopadhyay (1908–1956), indischer Schriftsteller
 Meera Bandopadhyay († 2012), indischer Sänger
 Neal Banerjee, kanadischer Opernsänger (Tenor), Cellist, Komponist und Dirigent
 Nikhil Banerjee (1931–1986), indischer Sitarspieler
 Pradip Kumar Banerjee (1936–2020), indischer Fußballspieler
 Pranjal Banerjee (* 1986), indischer Fußballschiedsrichter
 Purma Bannerjee (1897–??), indischer Leichtathlet
 Rahul Banerjee (* 1986), indischer Bogenschütze
 Robi Banerjee (* 1967), deutscher Astrophysiker, Klima- und Umweltbeauftragter
 S. K. Banerjee (1913–2010), indischer Politiker
 Samar Banerjee (1930–2022), indischer Fußballspieler
 Samir Banerjee (* 2003), US-amerikanischer Tennisspieler
 Sanjoy Bandopadhyay (* 1954), indischer Sitarspieler
 Shakuntala Banerjee (* 1973), deutsche Fernsehkorrespondentin
 Sharadindu Bandyopadhyay (1899–1970), indischer Schriftsteller
 Sharmila Banerjee (* 1979), deutsche Comiczeichnerin und Illustratorin
 Somen „Steve“ Banerjee, Gründer der Chippendales
 Subir Banerjee (* 1938), indischer Geophysiker
 Surendranath Banerjea (1848–1925), indischer Politiker
 Sushmita Banerjee († 2013), indische Schriftstellerin
 Tarashankar Bandyopadhyay (1887–1971), indischer Schriftsteller

 Victor Banerjee (* 1946), indischer Filmschauspieler